Tännäs kan syfta på:

 Tännäs socken – en socken i Härjedalen
 Tännäs landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1973
 Tännäs församling – en tidigare församling i Härnösands stift – 2006
 Tännäs kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Tännäs-Ljusnedals församling
 Tännäs – en småort i Tännäs distrikt i Härjedalens kommun och kyrkbyn i Tännäs socken
 Tännäs distrikt – ett distrikt i Härjedalens kommun och Jämtlands län 2016–